Roman Lewandowski – polski duchowny katolicki
 Roman Lewandowski – polski krytyk i teoretyk sztuki
 Roman Lewandowski – polski skoczek spadochronowy